Shagrath ist:

 Ein Ork aus J. R. R. Tolkiens Der Herr der Ringe, siehe Figuren in Tolkiens Welt#Orks
 Das Pseudonym des Sängers der norwegischen Black-Metal-Band Dimmu Borgir, siehe Shagrath (Musiker)